Гуадалупе или Гуаделупе ( или ), в русском языке также имеет написание Гвадалупе и Гваделупа — изначально испанский топоним, который произошёл от арабского слова «долина» или «река» (вади) и латинского «волк» (lupus) и был использован маврами для названия реки Гуадалупе в испанском районе Эстремадура. Впоследствии, после появления Святой Девы Гвадалупской, слово стало часто использоваться в различных названиях.

Географические названия 
 Гваделупа — заморский департамент Франции
 Гвадалупе (Сан-Томе и Принсипи) — город, расположенный в северной части острова Сан-Томе (государство Сан-Томе и Принсипи)
 Гваделупа (национальный парк) — национальный парк, принадлежащий Франции.
 Гваделупа (Сальвадор) — город в Сальвадоре, в департаменте Сан-Висенте.
 Гуадалупе-Маунтинс — :en:Guadalupe Mountains горный хребет в штатах Техас и Нью-Мексико (США)
 Гуадалупе-Маунтинс — горный хребет на границе Нью-Мехико, Аризоны (США) и Соноры (Мексика)
 Гуадалупе-Маунтинс — национальный парк в штате Техас (США)

Мексика 
 Гуадалупе — город в Мексике, в штате Нуэво-Леон.
 Гуадалупе — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас;
 Гуадалупе — город в Мексике, штат Сакатекас, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Гуадалупе (Ла-Патрона) — небольшой город в Мексике, в штате Веракрус.
 Гуадалупе — посёлок в штате Синалоа, в составе муниципалитета Чойс.
 Гуадалупе — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа;
 Гуадалупе — посёлок в Мексике, штат Чиуауа, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Гуадалупе-и-Кальво — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа.
 Валье-де-Гуадалупе — город в Мексике, входит в штат Мичоакан.
 Сьюдад-Гуадалупе-Виктория — населённый пункт в Мексике, входит в штат Нижняя Калифорния.
 Гуадалупе (остров) — остров в Тихом океане в 241 км от западного побережья Мексики

Испания 
 Гуадалупе (Касерес) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура
 Гуадалупе (приток Гвадианы) — река в районе Эстремадура, Испания

Колумбия 
 Гуадалупе — город и муниципалитет на территории департамента Антьокия
 Гуадалупе — город и муниципалитет на территории департамента Сантандер

Португалия 
 Гуадалупе (Санта-Круш-да-Грасиоза) — район муниципалитета Санта-Круш-да-Грасиоза в Португалии, входит в округ Азорские острова
 Носса-Сеньора-де-Гуадалупе (Эвора) — район в муниципалитете Эвора округа Эвора в Португалии

США 
 Гуадалупе — округ в штате Техас.
 Гуадалупе — река в штате Техас.
 Гуадалупе — небольшая река в Калифорнии.
 Гуадалупе-Пик — самая высокая гора в штате Техас.

Названия, связанные с религией 
 Святая Дева Гвадалупская — покровительница Мексики
 Базилика Девы Гвадалупской — храм, построенный около Мехико на холме Тепейак в честь явления Девы Гваделупской
 Королевский монастырь Санта-Мария-де-Гуадалупе — монастырь в провинции Касерес

Названия, связанные с историей 
 Договор Гвадалупе-Идальго — мирный договор между Мексикой и США по итогам американо-мексиканской войны 1846—1848 годов.

Известные люди 
 Виктория, Гуадалупе — первый законно избранный президент Мексики с 1824 по 1829 год
 Ларрива, Гуадалупе — эквадорский политик

См. также 
 Гваделупе — мексиканский телесериал 1984 года
 Гваделупе — мексикано-американский телесериал 1993 года

Примечания